Бопюи́ () — термин французского происхождения:

 Бопюи (Верхняя Гаронна) (фр.) — коммуна департамента Верхняя Гаронна;
 Бопюи (Жер) (фр.) — коммуна департамента Жер;
 Бопюи (Лот и Гаронна) (фр.) — коммуна департамента Лот и Гаронна;
 Бопюи (Тарн и Гаронна) (фр.) — коммуна департамента Тарн и Гаронна;
 Бопюи, Мишель Арман де (1755—1796) — французский генерал времён Великой революции.